En tonlös retroflex klusil, ibland kallad tjockt t, är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett t med en retroflex krok).

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa retroflexa klusilen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna är slappa under uttalet och inte genererar en ton.
 Den är retroflex, vilket betyder att den uttalas genom att tungspetsen viks bakåt och trycks mot gommen.
 Den är en klusil, vilket betyder att luftflödet är helt stoppat under en del av uttalet (ocklusionen).

Användning i språk 
Den tonlösa retroflexa klusilen förekommer i de flesta svenska dialekter och språkliga varieteter som också har tungspets‑r. Ljudet representeras då  av bokstavskombinationen ⟨rt⟩ som i karta, om man använder den skrivna standardsvenskans ortografi. Undantag från att dialekter och språkliga varieteter med tungspets‑r har tonlös retroflex klusil är många finlandssvenska dialekter (och finlandssvenskt standardspråk) och några dialekter i Dalarna. 

Den förekommer även i många språk i Indien och i indisk engelska, där den motsvarar den alveolara klusilen i andra dialekter, t.ex. i ord som time.

Fonetik
Konsonantljud